Sierre (gemeente), een gemeente in het Zwitserse kanton Wallis.
Sierre (district), het district waarin deze gemeente ligt.